Das Mixed der French Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Bethanie Mattek-Sands und Mike Bryan, die beide nicht erneut antraten.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Mixed
2016